

Hydronyme 
 Welle ou Uele, rivière de la République démocratique du Congo

Toponyme

Allemagne 
 Welle, commune allemande de Basse-Saxe (arrondissement de Harburg)

Belgique 
 Welle, section de la commune belge de Denderleeuw

Pays-Bas 
 Welle, village néerlandais, noyé lors de l'inondation de la Saint-Félix

Anthroponyme 

 Fanny Horn Birkeland, née Fanny Welle-Strand Horn (1988- ), biathlète norvégienne ;
 Gougsa Wellé (ou Gougsa Welle) (1875-1930), militaire haut gradé membre de la famille impériale de l’empire d’Éthiopie ;
 , universitaire et traducteur américain ;
 Klaus Welle (1964- ), haut fonctionnaire allemand.

Divers 
 Neue Deutsche Welle, un terme utilisé pour désigner un courant de la musique allemande des années 1980, issu du post-punk et de la new wave.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de toponyme